Міста Південно-Африканської Республіки — список найбільших населених пунктів держави Південно-Африканська Республіка. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, в ПАР є 200 міст з чисельністю населення понад 13 000 осіб.

Список міст ПАР

Джерела

Література

Посилання 

 Statistics South Africa 
 City Population — міста ПАР 

ПАР
 
Списки:ПАР